I23 eller I 23 eller I-23 kan syfta på:

I 23 – en tidigare benämning på Jämtlands fältjägarregemente åren 1816–1927.
HMS Albatross (I23) – är ett tidigare reparationsfartyg i Royal Navy.